«Тармо» — эстонский ледокол для проводки судов в Финском заливе в зимний период. Построен на верфи Oy Wärtsilä Ab Helsinki Yard в Хельсинки в Финляндии в 1963 году. С 1 декабря 1993 года ходит под эстонским флагом и является собственностью Эстонской Республики. Порт приписки — Таллин. Судами-близнецами являются: Tor, Njord, Varma, Apu.

История судна 
Киль судна ледокола был заложен на финской верфи компании Oy Wärtsilä Ab Helsinki Yard в Хельсинки. После завершения строительства в 1963 году судно было передено заказчиком, в качестве которого выступило финское правительство. В 1993 году в связи с отсутствием ледокольного парка в недавно получившей независимость от Советского Союза Эстонии тридцатилетнее судно было передано правительству Эстонии, которое в лице Департамента водных путей Эстонской Республики является также его оператором. Капитаном ледокола Tarmo (по состоянию на 2010 год) является Пеэду Кассь (Peedu Kass).

См. также 
 Botnica

Примечания

Ссылки 
 MSV Botnica PDF 

Ледоколы Финляндии
Суда по алфавиту
Появились в 1963 году в Финляндии
Ледоколы Эстонии